Jenny Lindqvist (née le  à Stockholm en Suède) est une joueuse suédoise de hockey sur glace qui a évolué en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté une médaille d'argent olympique aux jeux olympiques de 2006 à Turin.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2001-2002 || M/B Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 5 || 1 || 6 || 0
|-
| 2002-2003 || M/B Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 5 || 2 || 7 || 4
|-
| 2003-2004 || M/B Hockey ||Division 1 féminine || || || || || || 5 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2004-2005 || M/B Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 4 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2005-2006 || M/B Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
| 2006-2007 || Segeltorps IF || Division 1 féminine || || || || || || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2007-2008 || Segeltorps IF || SDHL || 14 || 8 || 5 || 13 || 10 || 4 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2008-2009 || Segeltorps IF || SDHL || 15 || 1 || 0 || 1 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Segeltorps IF || SDHL || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 1999 ||align="left"|  ||align="left"|  Championnat du monde  ||5||0||0||0||0||align="left"| Quatrième place
|-
|2000 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde ||5||0||0||0||0||align="left"| Quatrième place
|-
| 2001 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde ||5||0||0||0||2||align="left"| Septième place
|-
| 2004 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde ||5||0||0||0||0|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2006 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques ||5 || 0 || 0 || 0 || 2||align="left"|  Médaille d'argent

Trophées et honneur personnel 
 Médaille d'argent olympique de hockey sur glace féminin en 2006 à Turin (Italie).

Notes et références 

Naissance en juillet 1978
Naissance à Stockholm
Joueuse suédoise de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillée d'argent olympique suédoise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006